Паулина Батовская-Фиалкова (; ) — словацкая биатлонистка, призёр этапов Кубка мира. Чемпионка мира по летнему биатлону и многократный призёр. Лучшая биатлонистка Словакии (2016—2017).

Карьера 
В основную сборную Словакии вошла в 19 лет. С сезона 2011/2012 выступает на этапах Кубка мира. В 2012 году дебютировала на чемпионате мира в Рупольдинге, где заняла 86-ое место в спринте. Паулина принимала участие в гонках на Олимпиаде в Сочи, но успехов там не добилась.

13 марта 2014 года на этапе спринта Кубка мира в финском Контиолахти Фиалкова впервые попала в десятку сильнейших. До этого момента она не набирала зачётных кубковых очков

25 марта 2018 года Паулина финишировала второй в масс-старте в Тюмени.

Младшая сестра спортсменки Ивона также является биатлонисткой. Паулина знает три языка: словацкий, русский и английский.

Сезон 2018/19 Паулина провела удачно, становясь призёром различных этапов Кубка мира. На чемпионате мира в Эстерсунде имела реальные шансы на победу в индивидуальной гонке, пройдя без штрафа три рубежа. Но на 4-м рубеже Паулина допустила один промах (единственная из спортсменок, занявших первые 8 мест в гонке) и отстала в итоге от чемпионки на 45 сек, заняв пятое место. Закончила сезон выступлением в масс-старте 12,5 км в норвежском Хольменколлене, заняв 6-е место.

Результаты

Подиумы на Кубке мира

Юниорские чемпионаты мира

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Стрельба

Результаты

Примечания 

Биатлонисты Словакии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Выпускники Университета Матея Бела